Malla puede referirse a:

Miscelánea
 Un circuito puesto dentro de otro circuito primario donde la corriente eléctrica viaja en forma circular.

 La forma en que se anudan los hilos de una red.
 Malla espacial.
 Red en malla.
 Un lazo elemental de circuito, usado en análisis de mallas.
 Malla poligonal, una estructura de datos usada en los gráficos 3D por computadora.
 El tejido metálico con el que se hacían las cotas de malla.
 Mallas (ropa), la indumentaria ajustada y elástica, de punto muy fino y tejidos como el elastano, utilizada en espectáculos (especialmente ballet y circo), o como traje de baño (se usa en esta última acepción en países como Argentina, Paraguay y Uruguay).
 Malla (heráldica), pieza cuadrada semejante al fuso, que contiene un espacio vacío de su misma forma.
 Tejido metálico o tela de gallinero.

Botánica 
El nombre común de la planta '''''Ribes uva-crispa

Topónimo 
 Malla (Barcelona), municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
 Malla (Bolivia)

Apellido 
 Coque Malla, músico y actor español.

Referencias

Enlaces externos